Ашкада́р — многозначное понятие.

Географические объекты 
 Ашкадар — река в Башкортостане, приток Белой.
 Ашкадар — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Ашкадар — разъезд и остановочный пункт Куйбышевской железной дороги, находится в Стерлитамакском районе Башкортостана.

Другое 
 «Ашкадар» — радиостанция, вещающая на башкирском языке.
 «Ашкадар» — башкирская народная песня.
 «Ашкадар» — пьеса Мухаметши Бурангулова (1919).
 «Ашкадар» — опера Антона Эйхенвальда (1944).